Каэтан-Болеслав Владиславович Ольшевский (1858—1944) — русский и польский военный и государственный деятель, генерал-майор (1914), генерал брони (1923). Волынский воевода (1924—1925). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1875 году получил образование в Сувалкской гимназии и вступил в службу. В 1877 году после окончания Варшавского пехотного юнкерского училища произведён в прапорщики и выпущен в Колыванский 40-й пехотный полк. В 1878 году произведён  в подпоручики,
в 1885 году в поручики, в 1889 году в штабс-капитаны.

В 1893 году после окончания Офицерской стрелковой школы произведён в капитаны, ротный и батальонный командир. В 1899 году произведён в подполковники. С 1904 году участник Русско-японской войны, в 1906 году «за отличие» произведён в полковники. С 1909 года командир 197-го Лесного пехотного полка. С 1910 года командир 185-го Башкадыкларского пехотного полка. С 1914 года участник Первой мировой войны, генерал-майор в составе своего полка.

С 1915 года командир 2-й бригады 1-й гренадерской дивизии. С 1916 года начальник Польской стрелковой бригады. 24 сентября 1916 года «за храбрость» был награждён  Георгиевским оружием. С 1917 года командующий 153-й пехотной дивизии. С 7 октября 1917 года отчислен за болезнью в резерв чинов при штабе Киевского военного округа.

С 1918 года в войсках польской армии, командующий местного инспектората в Люблине и руководитель генеральных округов Кельце и Лодзь. С 1921 года  председатель Центральной контрольной комиссии личного состава Войска Польского. С 14 февраля 1921 года в отставке. В 1923 году произведен в чин генерала брони. С 1924 года был Волынским воеводой.

Умер 20 августа 1944 года в Варшаве.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (1898)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1895; Мечи к ордену — ВП 16.05.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1909; Мечи к ордену — ВП 16.05.1916)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1913; Мечи к ордену — ВП 31.01.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (ВП 27.09.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 24.09.1916)

Литература 
 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1264, 27.01.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1270, 10.03.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1294, 25.08.1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №4, 1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №223, 1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №145, 1916 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27316. Л.284-294об. (1915 г.)
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 130-002 (1917 г.)

Ссылки 
 
 Ольшевский Каэтан-Болеслав Владиславович Георгиевские кавалеры Великой войны 1914—1918 гг.

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Генералы брони (II Речь Посполитая)
Волынские воеводы